Ticker puede referirse a:
 Código bursátil o ticker, código que identifica una empresa que cotiza en un mercado bursátil;
 Ticker (2001), película de acción de Albert Pyun.